O Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (sigla: ISHST), é o organismo da administração pública central responsável pela promoção da segurança, higiene, saúde e bem-estar no trabalho em Portugal, tendo em vista o desenvolvimento e a consolidação de uma cultura de segurança nos locais de trabalho. 

Criado em 2004, está integrado na administração indirecta do Estado e tutelado pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, sendo um organismo com personalidade jurídica de direito público, dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. O ISHST sucedeu ao Instituto para o Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho (IDICT), de cuja extinção resultou ainda a autonomização da Inspecção-geral do Trabalho. 

O ISHST tem como função promover a segurança, higiene e saúde no trabalho, exercício no contexto do qual lhe cabe coordenar, executar e avaliar as políticas no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção de Riscos Profissionais.

Este organismo foi extinto e substituído pela ACT  (Autoridade para as Condições do Trabalho).

Ligações externas
Site oficial do ISHST 

Trabalho em Portugal